Дорошкевич:
 
 Дорошкевич, Андрей Георгиевич (род. 1937) — советский и российский астрофизик. 
 Дорошкевич, Владимир Алексеевич (1914—1998) — митрополит Варшавский Василий.
 Дорошкевич, Владимир Крискентович (1937—2005) — советский и российский шахматист.
 Дорошкевич, Юрий Сергеевич (род. 1978) — белорусский футболист и тренер.